Жеребцы, множественное число от жеребец, может значить:

 Жеребцы — прежнее, до 1961 года, название деревни Луговая в городском округе город Чкаловск Нижегородской области.
 Жеребцы — прежнее, до 1929 года, название деревни Большие Жеребцы в Щёлковском районе Московской области.
 Жеребцы — прежнее, до 1929 года, название деревни Малые Жеребцы в Щёлковском районе Московской области.
 Жеребцы — река в Калужской области, на ней стоит деревня Бабинов Износковском районе
 Жеребцы (фр. Les Etalons) — прозвище Сборной Буркина-Фасо по футболу
 Жеребцы (нем. Die Fohlen) — одно из прозвищ футбольного клуба из Германии Боруссия (Мёнхенгладбах)